Robert Schmidt peut désigner :

 Robert Schmidt, bobeur allemand ;
 Robert Schmidt, entraîneur américain de football américain ;
 Robert Schmidt (1850-1928), architecte allemand ;
 Robert Schmidt (1864-1943), homme politique allemand ;
 Robert Schmidt (1882-1941), acteur danois ;
 Robert Schmidt (1909-1955), homme politique français ;
 Robert Schmidt (1964-), écrivain allemand.